Дана Мэри Перино (; род. 9 мая 1972 года, Эванстон, штат Вайоминг, США) — политический комментатор Fox News, пресс-секретарь Белого дома с 14 сентября 2007 года по 30 января 2009, вторая женщина-пресс-секретарь в истории Белого дома.

Ранние годы и начало карьеры 
Дана Перино родилась 9 мая 1972 года в Эванстоне, штат Вайоминг, в семье с итальянскими корнями. Выросла в Денвере, училась в Ponderosa High School в пригороде Денвера. В 1994 году получила степень бакалавра в массовых коммуникациях в Университете Колорадо в Пуэбло. В качестве дополнительных предметов изучала политологию и испанский язык. Во время обучения активно участвовала в деятельности местной вещательной компании. Затем поступила в Университет Иллинойса в Спрингфилде, где получила степень магистра в связях с общественностью.

После окончания учёбы работала в Вашингтоне ассистентом Скотта Макинниса, представителя Республиканской партии от Колорадо. Затем на протяжении четырёх лет была пресс-секретарем Дэниэла Шэфера, после выхода которого в 1998 году на пенсию Перино с мужем-англичанином уехала в Великобританию. Однако через год они вернулись в США и поселились на три года в Сан-Диего, где Дана Перино работала в сфере высоких технологий.

В 2001 году она вернулась в Вашингтон и заняла пост представителя министерства юстиции. В 2003 году стала помощником главы Совета по качеству окружающей среды в Белом доме.

В администрации Буша 
С 2005 года по 2007 работала заместителем пресс-секретаря Белого дома. С 27 марта по 30 апреля 2007 года исполняла обязанности пресс-секретаря, когда пресс-секретарь Тони Сноу находился на лечении. 31 августа Джордж Буш объявил, что Тони Сноу не может больше исполнять свои обязанности в связи с болезнью, и его должность займет Дана Перино. Вдобавок к этому, Перино заняла пост помощника президента. Она исполняла свои обязанности вплоть до января 2009 года, когда президентом США стал Барак Обама. За месяц до этого случайно пострадала в инциденте с ботинками на президентской пресс-конференции.

Личная жизнь 
В настоящее время Дана Перино работает политическим комментатором на одном из крупнейших американских каналов Fox News. Замужем за британским бизнесменом Питером Макмаоном, который занимается продажей медицинских продуктов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Члены Республиканской партии США
Персоналии:Денвер
Политические комментаторы США
Выпускники Иллинойсского университета в Спрингфилде